

Населені пункти та їхні частини
 Забежув — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Забежув — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Забежув — село в гміні Вальце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Забежув — частина села Рацлавувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Забежув — колонія в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки